Sätertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sätertjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (1,9 ha)
Sätertjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Sätertjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Sätertjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Sätertjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661335-128018), sjö i Årjängs kommun, 
Sätertjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 661911-128109), sjö i Årjängs kommun, 
Sätertjärnen (Östervallskogs socken, Värmland, 662160-128450), sjö i Årjängs kommun,  (6,91 ha)
Sätertjärnarna, sjö i Hagfors kommun, 
Sätertjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Sätertjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Sätertjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (3 ha)
Sätertjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Väster-Sätertjärnen, sjö i Bergs kommun,  (7,11 ha)
Öster-Sätertjärnen, sjö i Bergs kommun,  (10,8 ha)
Sätertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716738-142264), sjö i Strömsunds kommun,  (2,51 ha)
Sätertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717420-140819), sjö i Strömsunds kommun,  (14,2 ha)
Sätertjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717617-140436), sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Sätertjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,26 ha)
Sätertjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (4 ha)

Se även
Sättertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn